«Иван Франко» — биографический фильм об общественной и литературной деятельности украинского писателя Ивана Франко, поставленный в  году режиссёром Тимофеем Левчуком на Киевской студии художественных фильмов.

Сюжет 

Иван Франко становится жертвой Габсбургского режима за свои стихи, литературную и общественную деятельность. Время между свободой и заключением он тратит на работу в газете, просвещение крестьян.

В ролях 
 Сергей Бондарчук — Иван Франко
 Лилия Гриценко — Ольга, жена Ивана Франко
 Ирина Скобцева — Людовика Шанкевич
 Ярослав Геляс — Михайло Павлык
 Елена Лицканович — Анна Павлык
 Владимир Балашов — Генрик
 Михаил Романов — Михаил Коцюбинский
 Лев Снежницкий — Николай Лысенко
 Иван Матвеев — Михаил Старицкий
 Георгий Бабенко — Гоголинский
 Леонид Пархоменко — Михайло Гринчук
 Павел Шпрингфельд — Гжибович
 Иван Переверзев — митрополит
 Дмитрий Милютенко — наместник Галиции

В эпизодах 
 Игорь Ветров
 Аркадий Гашинский
 Пётр Мухин
 Сергей Петров
 Александр Подорожный
 Василий Симчич — Терлецкий
 Николай Гладков — ''пан Топиковский
 Фёдор Радчук

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Леонид Смилянский
 Режиссёр-постановщик: Тимофей Левчук
 Оператор-постановщик: Николай Кульчицкий
 Художник-постановщик: Виктор Мигулько
 Композиторы:
 Николай Колесса
 Борис Лятошинский
 Оркестр министерства культуры УССР
 Диригент П. Поляков
 Директор фильма: С. Бабанов

Ссылки 
 
 «Иван Франко» на Рускино.ру
 

Фильмы СССР 1956 года
Фильмы-биографии СССР
Фильмы Тимофея Левчука
Фильмы:Персонаж:Михаил Коцюбинский
Фильмы:Персонаж:Иван Франко
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-биографии Украины